Појам "Тамбураши" може се односити на:

 Тамбураши - музичари који свирају тамбуру
 Тамбураши - традиционални тамбурашки оркестри чија је пракса уврштена у нематеријално културно наслеђе Србије
 Тамбураши - филм из 1982. године